Организация по атомной энергии Ирана, ОАЭИ ( — сāзмā́н-е энержи́-йе атоми́-йе ирā́н) — государственное монопольное предприятие, контролирующее деятельность объектов ядерной энергетики Ирана. Штаб-квартира организации расположена в Тегеране. С июля 2009 года организацию возглавляет Али Акбар Салехи (бывший представитель Ирана в МАГАТЭ), сменивший экс-министра нефти Голямреза Агазаде. В начале 2011 года Салехи получил пост министра иностранных дел Исламской республики, а главой ведомства стал Ферейдун Аббаси, иранский учёный-ядерщик, ветеран ирано-иракской войны.

Структура 
 Отдел производства ядерного топлива;
 Отдел атомных электростанций;
 Инженерно-технический департамент;
 Научный департамент;
 Департамент внешних связей. Организация имеет представительство в Москве, а также при штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

См. также 
 Национальный день ядерных технологий (Иран)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Ядерная программа Ирана